Бане́ () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Бане.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Намшир (بخش نمشیر)
 Нанур (بخش ننور)
Население области на 2006 год составляло 116 773 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана